Аржанто́н-сюр-Крёз () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3603. Всего в кантон Аржантон-сюр-Крёз входят 11 коммун, из них главной коммуной является Аржантон-сюр-Крёз.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 12 943 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Аржантон-сюр-Крёз
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр